Heer puede expresar:

 Adolf Heer (1849–1898), escultor alemán.
 Alfred Heer (1961-), político suizo. (SVP)
 Alfred Heer (FDP) (1917–1999), político suizo (FDP).
 Anna Heer (1863–1918), médico suizo.
 Friedrich Heer, (1916–1983), escritor austriaco.
 Fritz Heer (1959-), deportista alemán.
 Gall Heer (1897–1981), historiador suizo y monje benedictino.
 Gottfried Heer (1843–1921), político suizo (DP), ministro reformista e historiador.
 Hannes Heer (1941-), historiador alemán.
 Heinrich Heer (1900–1968), político suizo (DP).
 Jakob Christoph Heer (1859–1925), escritor suizo.
 Joachim Heer (1825–1879), político suizo .
 Liliana Heer (1943-), psicoanalista y escritora argentina.
 Uwe Ralf Heer (1965-), periodista alemán y editor jefe de la Heilbronner Stimme.
 Wilhelm Heer (1894-1961), político alemán (NSDAP).

Autores de nombres botánicos 
 Oswald von Heer 1809-1883

Ejército de Tierra alemán 
 Heer: ejército de Tierra integrado en las Fuerzas Armadas alemanas entre 1935-1945 (Wehrmacht);
 Heer: ejército de Tierra integrado en las Fuerzas Armadas alemanas desde 1955 a la actualidad (Bundeswehr)